Соревнования по BMX среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 20 и 22 августа. Приняли участие 16 спортсменок из 13 стран.

Призёры

Соревнование

Отборочный раунд

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр